Jobos puede referirse a dos barrios portorriqueños:

 Jobos (Guayama, Puerto Rico).
 Jobos (Isabela, Puerto Rico).